Вердер () — город в Германии, в земле Бранденбург в 35 километрах от Берлина.

Входит в состав района Потсдам-Миттельмарк.  Занимает площадь 115,99 км². Официальный код — 12 0 69 656.

Город подразделяется на 8 городских районов.

Население

Фотографии

Города-побратимы 
  Биржай (Литва)
  Оппенхайм (Германия)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Бранденбурга